Mariä-Empfängnis-Basilika heißen folgende Kirchen:
 Mariä-Empfängnis-Basilika (Concepción del Uruguay), Argentinien
 Mariä-Empfängnis-Basilika (Głogówko), Polen
 Mariä-Empfängnis-Basilika (Lourdes), Frankreich
 Mariä-Empfängnis-Basilika (Norfolk), Vereinigte Staaten
 Mariä-Empfängnis-Basilika (Phú Nhai), Vietnam
 Mariä-Empfängnis-Basilika (Salvador), Brasilien
 Mariä-Empfängnis-Basilika (Wanluan), Taiwan
 Mariä-Empfängnis-Basilika, Wilten, Österreich, siehe Wiltener Basilika

Siehe auch:
 Mariä-Empfängnis-Kirche